Murtosaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Murtosaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,76, long 28,87),  (6 ha)
2. Murtosaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,91, long 30,81),  (9 ha)
3. Murtosaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,65, long 28,28),  (14 ha)
4. Murtosaari (ö i Norra Karelen, Mellersta Karelen, lat 61,97, long 30,00),  (10 ha)
5. Murtosaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,73, long 28,09),  (3 ha)
6. Murtosaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,22, long 26,67),  (9 ha)
7. Murtosaari (ö i Mellersta Finland, Jyväskylä, lat 62,42, long 26,46),  (10 ha)
8. Murtosaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax, lat 62,84, long 28,80),  (10 ha)
9. Murtosaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 63,21, long 29,51),  (5 ha)
10. Murtosaari (ö i Pielisjärvi),  (29 ha)
11. Murtosaari (ö i Norra Karelen, Pielisen Karjala, lat 63,48, long 30,09),  (3 ha)
12. Murtosaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,98, long 30,74),  (46 ha)
13. Murtosaari (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis,  (37 ha)
14. Murtosaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax, lat 63,14, long 28,41),  (4 ha)
15. Murtosaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,76, long 29,31),  (31 ha)
16. Murtosaari (ö i Södra Karelen), Imatra,  (17 ha)
17. Murtosaari (ö i Mellersta Finland, Jyväskylä, lat 62,47, long 25,33),  (2 ha)
18. Murtosaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,26, long 28,82),  (25 ha)
19. Murtosaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,20, long 28,90),  (8 ha)
20. Murtosaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,29, long 29,03),  (3 ha)
21. Murtosaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 63,10, long 27,28),  (11 ha)
22. Murtosaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 63,00, long 27,77),  (9 ha)
23. Murtosaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 63,30, long 27,27),  (4 ha)
24. Murtosaari (ö i Pyyvesi),  (35 ha)
25. Murtosaari (ö i Norra Karelen, Mellersta Karelen, lat 62,20, long 29,77),  (3 ha)
26. Murtosaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 62,02, long 27,15),  (4 ha)
27. Murtosaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki),  (30 ha)
28. Murtosaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,43, long 29,73),  (5 ha)
29. Murtosaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,85, long 27,90),  (2 ha)
30. Murtosaari (ö i Viitasaari, Pirttiselkä),  (44 ha)
31. Murtosaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,52, long 28,63),  (3 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar